Les Bêtises est le titre de plusieurs œuvres : 
 Les Bêtises, roman de Jacques Laurent (1971).
 Les Bêtises, premier single de Sabine Paturel sorti en 1986.
 Les Bêtises, album d'Henri Dès (1991).
 Les Bêtises, une comédie française réalisée par Alice et Rose Philippon et sortie en 2015.